Hamel (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois
Hamel (Noorderdepartement), een gemeente in het Franse Noorderdepartement
Hamel (Peel), een plaats in West-Australië
Hamel (Somme), een gehucht in de gemeente Beaumont-Hamel in het Franse departement Somme
Hamel (rivier), een rivier in Duitsland
hamel, een gecastreerde ram of bok

Personen
Eddy Hamel (1902–1943), een Amerikaans-Nederlandse voetballer van Ajax
Hendrik Hamel (1630–1692), een Nederlandse zeevaarder
Jacob Hamel (1883–1943), een Nederlandse zanger en dirigent
Jacques Hamel (1930–2016), priester uit het aartsbisdom Rouen
Jan Hamel (1946), een Nederlandse politicus
Jules Hamel (1938), een Nederlandse acteur
Maxim Hamel (1928–2001), een Nederlandse acteur
Micha Hamel (1970), een Nederlandse componist, dirigent en dichter
Veronica Hamel (1943), een Amerikaanse actrice
Wouter Hamel (1977), een Nederlandse jazzzanger

Zie ook
Le Hamel (doorverwijspagina)
Van Hamel (doorverwijspagina)